LTE — абревіатура:

 Long Term Evolution — назва мобільного протоколу передачі даних; проект 3GPP, стандарт з вдосконалення UMTS для задоволення майбутніх потреб у швидкості.
 London Tests of English
 Liquid Tension Experiment — американський музичний гурт.